Quetta (stad), een stad in Pakistan
 Quetta (SI-prefix), een zeer groot getal